GOSR steht für:

 GOSR, ICAO-Code des senegalesischen Flughafens Flugplatz Richard Toll
 GOSR (Snooker), Turnierserie im Snooker
 I-GOsr, RISM-Bibliothekssigel des Archivio Musicale della Chiesa di S. Rocco

Abkürzung